Sodobnost je lahko:

 doba, v kateri živimo, sedanjost (glej Novejša zgodovina)
 Sodobnost (revija), naslov literarne revije